Friedrich von Württemberg-Winnental ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Karl (Württemberg-Winnental) (1652–1698), Herzog von Württemberg-Winnental und Regent von Württemberg
 Friedrich Ludwig von Württemberg-Winnental (1690–1734), deutscher Generalfeldzeugmeister